Wsiewołod Wsiewołodowicz (ur. między 1190–1195, zm. między 1214-1224) – książę na Czerwieniu a potem książę bełski, syn Wsiewołoda Mścisławowicza, młodszy brat Aleksandra.

Życiorys 
Wspominany zaledwie kilka razy w Kodeksie Hipackim. W źródłach nie ma patronimiku księcia, ale zakłada się, że Wsiewołod był synem księcia bełskiego Wsiewołoda Mścisławowicza, ponieważ w kronice nazywa się go bratem Aleksandra, którego uznaje się za syna Mścisławowicza. Dzięki krótkotrwałym rządom (w 1188) ojca Wsiewołoda we Włodzimierzu Wsiewołod i Aleksander mieli prawo ubiegać się o tron włodzimierski po śmierci ich stryja Romana Halickiego w 1205 roku. Bracia Wsiewołodowicze mieli przy tym przewagę starszego wieku nad Romanowiczami. Gdy w roku 1208 jego starszy brat Aleksander przy pomocy Leszka Białego przeniósł się na tron włodzimierski, Wsiewołod otrzymał od brata część ojcowizny a więc ziemię czerwieńską. W Bełzie Leszek Biały obsadził pięcioletniego Wasylka Romanowicza. Jednak w 1211 roku Leszek Biały zabrał Bełz od Wasylka, który przeszedł pod władanie Wsiewołoda, gdzie ustanowił swoją stolicę. Wsiewołod ostatni raz wspominany jest w związku z jego udziałem w zakończonej niepowodzeniem wyprawie sił Leszka Białego i pozostającego z nim w soju­szu Mścisława Niemego na Halicz, datowanej na wiosnę 1214 roku. Od 1215 jako księcia bełskiego wymienia się już ponownie Aleksandra. Nie ma informacji o dalszym losie Wsiewołoda ani o jego potomstwie.

Rodowód

Zobacz też 
 Czerwień (gród)
 Księstwo bełskie

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mapa ziemi czerwieńskiej i bełskiej w XII/XIII wieku

Książęta bełscy
Książęta ruscy
Polityka ruska Polski
Rurykowicze
Urodzeni w XII wieku
Zmarli w XIII wieku